El término tule puede referirse a:

 Tule, isla de la mitología europea.
 tule (Schoenoplectus acutus), planta conocida también como «junco» o «espadaña».
 tule (Taxodium mucronatum), árbol conocido también como «ahuehuete» o «sabino».
 El Tule, un municipio mexicano del estado de Chihuahua (México).
 El Tule, un poblado mexicano, cabecera del municipio anterior, en el estado de Chihuahua (México).
 El Árbol del Tule, un famoso árbol de más de 2000 años, ubicado en la localidad de Santa María del Tule (México).
 Santa María del Tule, un poblado en el estado de Oaxaca (México).
 La República de Tule, un movimiento separatista en Panamá.

Véase también 

Tollan-Xicocotitlan (‘lugar de tules’)
Tultepec
Tultitlán